Slaget om Filippinerna kan avse flera krig, militära fälttåg och stora slag som har utkämpats på de filippinska öarna, däribland:

Filippinska revolutionen (1896–1898), kallas "Tagalogkriget" av spanjorer, en militär konflikt mellan det filippinska folket och de spanska koloniala myndigheterna
 De amerikanska operationerna mellan maj och augusti 1898 för att erövra Filippinerna från Spanien under det spansk-amerikanska kriget
 Slaget vid Manilabukten
 Filippinsk-amerikanska kriget (1899–1902), ibland känt som filippinska självständighetskriget, en militär konflikt mellan Filippinerna och USA
 Slaget om Filippinerna (1941–1942), den japanska erövringen av Filippinerna 1941–1942 och försvaret av öarna av de filippinska och amerikanska styrkorna, däribland:
Slaget vid Bataan
Slaget om Corregidor
 Slaget om Filippinerna (1944–1945), de allierade fälttåget under andra världskriget mellan oktober 1944 och augusti 1945 för att besegra de japanska ockupationsstyrkorna på dom filippinska öarna, däribland:
 Slaget om Leyte
 Slaget vid Leytebukten
 Slaget om Luzon
 Slaget om Mindanao

Se även
Slaget om Filippinska sjön (19–20 juni 1944)

Filippinernas historia